Donja Batina (Konjščina), un village de la municipalité de Konjščina.
 Donja Batina (Zlatar), un village de la municipalité de Zlatar.